Strahov steht für:
 ein Stadtviertel der Stadt Prag, siehe Strahov (Prag)
 Strahov-Stadion, Stadion im Stadtviertel Strahov, Prag
 Strahov (Horní Kozolupy), Ortsteil der Gemeinde Horní Kozolupy im Okres Tachov, Tschechien
 Kloster Strahov, Abtei des Prämonstratenserordens in Prag
 Strahov-Evangeliar, eine mittelalterliche Handschrift